Михаил Журавков:
 Журавков, Михаил Анатольевич (род. 1961) — доктор физико-математических наук, профессор, министр образования Республики Беларусь (с 2014 года).
 Журавков, Михаил Владимирович (1920–1969) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.